Zoquiapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zoquiapa, Veracruz, ort, Naranjal, 
 Zoquiapa, Guerrero, ort, Tixtla de Guerrero, 
 Zoquiapa, Puebla, ort, Tlapacoya,